Druaga es una deidad babilónica-sumeria, gobernante del inframundo. En ocasiones se considera que es una representación de Ahriman.

Nunca se muestra a nadie dos veces con la misma forma. En su forma natural, Druaga tiene ocho brazos con garras, recortado de en rubí rojo y tiene cuatro piernas que terminan en un grupo de serpientes, mientras que su cabeza es la de un apuesto muchacho. La combinación es tan horrible que a menudo el miedo inspirado consigue paralizar a sus enemigos. Puede cambiar de aspecto a voluntad y llamar a cualquier tipo de demonio para que le asista.

Sólo lucha en persona cuando su alma (siempre presente en un ser vivo) se ve amenazada. Su alma es la esencia de su ser. Si la forma corpórea de Druaga es destruida, su alma empezará a regenerarse en un nuevo ser que tendrá todos los recuerdos que tuviera el anterior demonio. El humano que tiene el alma de Druaga no tiene constancia de ello, y morirá al mismo tiempo que el cuerpo del demonio.

Muy raramente, Druaga envía un grupo de demonios para ayudar a sus fieles, especialmente a aquellos que recientemente le hayan sacrificado una virgen. Tiene un rubí que contiene todas las almas de las vírgenes sacrificadas y que se convierten en demonios bajo su voluntad.

Druaga en la cultura popular 

En la leyenda de Druaga, existe un artefacto llamado la Vara de Cristal Azul. Esta vara es un elemento central en la serie de anime Doruāga no Tō ~ji Ījisu obu Uruku~, en la que se trata de un tesoro legendario que se encuentra en los alto de la torre donde reside Druaga.

En el juego de Namco Tower of Druaga, el héroe Gilgamesh se enfrenta al demonio Druaga. Una secuela para PlayStation 2, Nightmare of Druaga tiene un argumento similar. También el juego Tales of Phantasia tiene varios artefactos relacionados con la leyenda de Druaga, incluyendo la Vara de Cristal Azul.

Notas

Referencias 
"Druaga" en Ward, James R. y Kunz, Robert J. Deities & Demigods, Advanced Dungeons & Dragons (1st Ed.), TSR, Inc. 1980.

Mitología babilónica
Mitología sumeria